Джон Алекса́ндер () — популярное сочетание имени и фамилии в англоязычных странах.

Известные представители:
 Александер, Джон (1897—1982) — американский актёр театра и кино.
 Александер, Джон Гилберт (род. 1951) — австралийский теннисист и политик.
 Александер, Джон Торндайк (род. 1940) — американский историк, специалист по истории России, почётный профессор Канзасского университета.
 Александер, Джон Уайт (1856—1915) — американский художник-символист и иллюстратор.